Agostinelli ist der Familienname folgender Personen:

 Adelina Agostinelli (1882–1954), italienische Opernsängerin
 Alfred Agostinelli (1888–1914), französischer Mitarbeiter von Marcel Proust
 Andrea Agostinelli (* 1957), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Bruno Agostinelli (1987–2016), kanadischer Tennisspieler
 Cataldo Agostinelli (1894–1988), italienischer Mathematiker
 Franco Agostinelli (* 1944), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Romano Agostinelli (* 1928), italienischer Fußballspieler